Az Iraki labdarúgó-válogatott – avagy becenevükön Aszúd ar-Ráfidaín (Mezopotámia oroszlánjai) – Irak nemzeti csapata, amelyet az iraki labdarúgó-szövetség (arabul: الاتحاد العراقي لكرة القدم, magyar átírásban: Ittihád al-Iraki li-Kurat al-Kadam) irányít. Ázsia egyik legsikeresebb válogatottja. Eddig egyszer szerepeltek labdarúgó világbajnokságon 1986-ban. 2007-ben megnyerték az Ázsia-kupát.

Története

Nemzetközi eredmények

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés 
 1956: Nem indult
 1960: Nem indult
 1964: Nem indult
 1968: Nem indult
 1972: Csoportkör
 1976: 4. hely
 1980: Nem indult
 1984: Nem indult
 1988: Nem indult
 1992: Nem indult
 1996: Negyeddöntő
 2000: Negyeddöntő
 2004: Negyeddöntő
 2007: Aranyérmes 
 2011: Negyeddöntő
 2015: 4. hely

Játékosok

Szövetségi kapitányok 

Wolfgang Sidka (2010–2011)
Zico (2011–2012)
Hakeem Shaker (2012–2013)
Vladimir Petrović (2013)
Hakeem Shaker (2013–2014)
Rádi Senajsil (2014–2015)
Akram Salman (2015)
Yahya Alwan (2015–2016)
Abdul-Ghani Shahad (2016)
Rádi Senajsil (2016–2017)
Basim Qasim (2017–2018)
Srečko Katanec (2018–2021)
Dick Advocaat (2021)

Stadion

További információk 
 Irak a FIFA.com-on  
 Irak az AFC.com-on 
 Irak mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Irak mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Irak a national-football-teams.com-on 
 Irak mérkőzéseinek eredményei a Roon BA-n 
 Irak a transfermarkt.de-n 
 Irak a weltussball.de-n 
 Irak a fedefutbol.net-en

Jegyzetek 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott